Geb (mythologie), een Egyptische godheid
 Gegevensbeschermingseffectbeoordeling
 Gemeentelijk energiebedrijf (GEB)
 Gödel, Escher, Bach, een boek van de Amerikaan Douglas Hofstadter